Sezon 2017/2018 Pucharu Świata w lotach narciarskich – 21. sezon Pucharu Świata w lotach narciarskich, stanowiącego część Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rozpoczął się 13 stycznia 2018 na skoczni Kulm w Tauplitz/Bad Mitterndorf, a zakończył 25 marca 2018 na Letalnicy w Planicy. W terminarzu znalazło się 5 konkursów indywidualnych, jednak z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr) drugi konkurs w Tauplitz/Bad Mitterndorf (a wcześniej także kwalifikacje do niego) zostały odwołane.

Po raz pierwszy wprowadzono przepisy testowane podczas Letniego Grand Prix 2017, zgodnie z którymi wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kwalifikacjach i zajęcia w nich miejsca wśród 40 najlepszych skoczków. Skoczkowie zajmujący miejsce w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata utracili w ten sposób zapewniony dotychczas start w zawodach głównych.

Podczas sezonu 2017/2018 odbywają się ponadto Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich w Oberstdorfie (19–21 stycznia 2018), a także konkursy drużynowe na skoczniach mamucich w Vikersund i Planicy w ramach PŚ w skokach narciarskich. Obydwie imprezy nie są jednak zaliczane do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach narciarskich.

Skocznie 
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Pucharu Świata w lotach narciarskich 2017/2018.

Klasyfikacja generalna 

Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Planicy
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Tauplitz
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Vikersund

Przypisy

Bibliografia 
 

!
Wyniki Pucharu Świata w lotach narciarskich